Геологические структуры на астероиде (21) Лютеция были изучены при пролёте межпланетной станции Розетта 10 июля 2010 года.

Кратеры

Гряда

Борозды

Провалы

Области

Трещины

Уступы

См. также 
 Список геологических структур объектов Солнечной системы
 Список астероидов

Ссылки 
 Gazetteer of Planetary Nomenclature

Л